From Hell puede referirse a:

 From Hell, supuesto mensaje del asesino serial Jack el Destripador.
 From Hell, film basado en la novela gráfica.
 From Hell, serie limitada de historietas realizada entre 1993 y 1997 por el guionista Alan Moore y el dibujante Eddie Campbell.